bosgeelvlekbladjager
 gewone bladjager
 glimmende bladjager
 kleine geelvlekbladjager
 klompgeelvlekbladjager
 knobbelbladjager
 langsprietbladjager
 oostelijke knobbelbladjager
 zwarte bladjager
 zwartvlerkbladjager